Бехукал има више значења:

 Бехукал (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бехукал (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику